Longobardi – antico popolo germanico
 Longobardi – comune italiano in provincia di Cosenza
 I Longobardi – complesso musicale italiano

Persone
 Francesco Longobardi (1969) – ex cestista e dirigente sportivo italiano
 Fulvio Longobardi (1925-2001) – critico letterario e scrittore italiano
 Luigi Longobardi (1920-1940) – militare italiano
 Niccolò Longobardi (1565-1654) – missionario italiano
 Nicola da Longobardi (1650-1709) – religioso italiano, santo per la Chiesa cattolica
 Nino Longobardi (1925-1996) – giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano
 Nino Longobardi (1953) – pittore italiano 
 Peter Longobardi (1995) – taekwondoka britannico
 Raffaele Longobardi (1755-1822) – vescovo cattolico italiano
 Raffaele Longobardi ( -1854) – politico italiano, ministro nel Regno delle Due Sicilie